Алексей Владимирович Артеев () — государственный деятель, член Совета Федерации, председатель Государственной Думы Ямало-Ненецкого автономного округа.

Биография 
В 1986 году окончил исторический факультет Тюменского государственного университета.

В 1992 году защитил кандидатскую диссертацию по специальности «социология».

Политическая карьера 
В марте 2000 года А. В. Артеев избран депутатом Государственной думы Ямало-Ненецкого автономного округа, в апреле её председателем.

Член Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации от Ямало-Ненецкого автономного округа с апреля по декабрь 2000.

С апр. 2000 — член Комитета СФ по конституционному законодательству и судебно-правовым вопросам.

В ноябре 2000 года назначен заместителем губернатора автономного округа.

Ссылки 
 Биография на сайте Совета Федерации

Примечания 

Члены Совета Федерации России (1996—2000)
Председатели Государственной Думы Ямало-Ненецкого автономного округа